Ashland (Nebraska)
 Ashland, Kalifornija